Sunanda (Sanskrit  ) ist:

in der indischen Mythologie:
 Sunanda (Frau des Pratipa), Mutter des Shantanu
 Sunanda (Frau des Bharata), Tochter von Sarvasena, Mutter von Bhumanyu

ein indischer Vorname. Bekannte Namensträger sind:
 Sunanda K. Datta-Ray, indischer Journalist
 Sunanda Gandhi (1932–2007), indische Autorin
 Sunanda Mahendra, singhalesischer Autor
 Sunanda Murali Manohar, indische Film- und Fernsehproduzentin
 Sunanda Nair, indische Tänzerin
 Sunanda Patnaik (1934–2020), indische Musikerin, Sängerin klassischer hindustanischer Musik
 Sunanda Sikdar (* 1951), indische Autorin

Außerdem:
 (25986) Sunanda, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Sunanda Devi, der östliche Gipfel des Nanda-Devi-Massivs